Příjmení Kállay nosí tyto osobnosti:

 Benjámin Kállay (1839 – 1903), uherský politik, ministr financí Rakouska-Uherska
 Jozef Kállay (1881 – 1939), slovenský a československý politik agrární strany
 Karol Kállay (1926 – 2012), slovenský umělecký fotograf
 Miklós Kállay (1887 – 1967), maďarský politik, předseda vlády Maďarska za 2. sv. války